Zwarte Hoop peut faire référence à :
 Zwarte Hoop (Saxe), un groupe de mercenaires saxons qui ont ravagé la Frise au 
 Arumer Zwarte Hoop, armée rebelle frisonne formée par Pier Gerlofs Donia
 Schwarzer Haufen, une armée d'agriculteurs du sud de l'Allemagne qui ont pris part à la guerre des fermiers allemands en 1525 sous la direction de Florian Geyer

Dans ce contexte, le mot hoop signifie, comme le mot allemand Haufen, un groupe militaire irrégulier et peu discipliné.
Le fait que ces groupes ne sont pas reconnaissables ou facilement identifiables, lors du chaos des campagnes militaires, la confusion entre ces différents groupes est très probables. De la même manière que les compagnies sillonnaient la France lors de la guerre de Cent Ans.

 

Homonymie